Numele Apollonius se poate referi la:
 Apollonius din Tyana (ca. 40—120 AD), filozof pitagoreic;
 Apollonius din Rodos (c. 295 î.Hr. - d. c. 230 î.Hr.), poet elen și bibliotecar la Biblioteca din Alexandria;
 Apollonius din Perga (c.262 î.e.n. —  c.190 î.e.n.), geometru și astronom grec.